1004 steht für:
 1004, ein Jahr
 Glas 1004, deutsches Automobil
 U 1004, deutsches U-Boot

Siehe auch: